Il Campionato argentino di rugby a 15 1953  è stato vinto dalla selezione della Capital che ha battuto in finale la selezione della Provincia di Buenos Aires.

Per la prima volta parteciparono le selezioni del Rio Cuarto e di San Juan.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni